Laennec ou Laënnec est un nom de famille, dont le porteur le plus illustre est le médecin René Laënnec. Ce patronyme a donné plusieurs noms dérivés, surtout des hôpitaux.

Patronyme 

 Guillaume Laennec (1748-1822), médecin français, oncle de René Laennec.
 René Laennec (1781-1826), médecin français, inventeur de l'auscultation et du stéthoscope.
 Théophile-Marie Laennec (1747-1836), avocat, protesta contre la traite des Noirs, père de René Laennec.
 Mériadec Laennec (1797-1891), neveu de René Laennec, fut en 1849 président du Conseil général de Loire-Inférieure.
Théophile-Ambroise Laënnec (1830-1896), médecin français.

Noms dérivés

Hôpitaux 
Plusieurs hôpitaux portent le nom du médecin René Laennec :
 Hôpital Laennec de Paris, couramment appelé Laennec.
 Hôpital Guillaume-et-René-Laennec, à Nantes.
 , nom de plusieurs hôpitaux.

Autres 
 
 Laënnec, quartier de la ville de Lyon, en France.
 Laënnec, station de la ligne D du métro de Lyon.
 Docteur Laennec, film français de Maurice Cloche sorti en 1949, consacré au médecin René Laennec.
 Laënnec, bateau cap-hornier, reconverti en bateau-musée et nommé Suomen Joutsen, en Finlande.